Smiljan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Smiljan (distrikt), Smoljan, Obsjtina Smoljan,

Kroatien 

 Smiljan, ort, Lika, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar